Valdefuentes (Càceres), municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Valdefuentes (Madrid), barri de Madrid integrat en el districte d'Hortaleza 
 Valdefuentes del Páramo, municipi de la província de Lleó
 Valdefuentes de Sangusín, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó